Лисиниу-ди-Алмейда () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуанамби. Население составляет 11 080 человек на 2006 год. Занимает площадь 785,417 км². Плотность населения — 14,1 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 22.611.870,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.938,77 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,675 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия